Rattler est un super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics ;
 Iron Rattler (anciennement Rattler) sont des montagnes russes du parc Six Flags Fiesta Texas.